Fuligomyces är ett släkte av svampar. Fuligomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fuligomyces